Ars nova steht für:
 eine Epoche in der Musikgeschichte, siehe Ars nova (Musik)
 einen Teil der Logik des Mittelalters, siehe Ars nova (Logik)
 die Altniederländische Malerei
 eine japanische Progressive-Rock-Band, siehe Ars Nova (japanische Band)
 eine US-amerikanische Progressive-Rock-Band, siehe Ars Nova (US-amerikanische Band)